Fugmann ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Fugmann-Heesing (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Brigitte Fugmann (1948–1992), deutsche Malerin und Grafikerin
 Bruno Fugmann (1883–1969), deutscher Hüttendirektor
 Joachim Fugmann (* 1956), deutscher Altphilologe